Die Watney Open 1974 waren ein professionelles Snookerturnier im Rahmen der Saison 1974/75 ohne Einfluss auf die Weltrangliste (Non-ranking-Turnier). Die einzige Ausgabe des Turnieres wurde vom 7. September bis zum 22. Dezember 1974 im Northern Snooker Centre in der englischen Stadt Leeds ausgetragen. Sieger wurde der Nordire Alex Higgins, der im Finale Altmeister Fred Davis mit 17:11 besiegte. Higgins spielte zudem mit einem 135er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Das Turnier wurde namensgebend von dem Unternehmen Watneys gesponsert. Insgesamt gab es ein Preisgeld von 2.785 £ zu gewinnen, von denen mit 1.000 £ grob gesagt ein Drittel auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Am Turnier nahmen mindestens 28 Spieler teil, die mehrheitlich Amateurspieler waren. Diese spielten vor der Hauptrunde eine Qualifikation aus. Die Hauptrunde startete mit dem Achtelfinale, ab dem im K.-o.-System der Sieger ermittelt wurde. Bis einschließlich zum Halbfinale wurde im Modus Best of 25 Frames gespielt, das Endspiel wäre maximal über 33 Frames gegangen.

Finale 
Der Nordire Alex Higgins gehörte spätestens seit seinem Triumph bei der Snookerweltmeisterschaft 1972 zur Weltspitze des Snookers, in der mit Ray Reardon und John Spencer auch die beiden anderen führenden Spieler jener Zeit sowie beispielsweise mit Fred Davis oder John Pulman auch einige Spieler mit WM-Titeln aus den vergangenen Jahrzehnten mitspielten. Higgins hatte hier ohne größere Probleme das Halbfinale erreicht und dort Ray Reardon mit 13:11 knapp besiegt. Im Finale traf er dann auf Altmeister Fred Davis, selbst achtfacher Weltmeister und Bruder des Snooker-Pioniers und fünfzehnfachen Weltmeisters Joe. Davis, der trotz seines hohen Alters noch auf einem guten Niveau spielte, hatte einen steinigeren Weg ins Finale gehabt, auf dem er neben Patsy Fagan im Viertelfinale John Spencer mit 13:12 im Halbfinale nieder gerungen hatte.

Davis hatte den besseren Start ins Spiel und ging mit 0:2 in Führung, doch Higgins setzte anschließend zu seiner Siegesserie an und führte kurz darauf mit 6:2. Doch nun war es Davis, der die Oberhand gewann und zum 6:6 und kurze Zeit später zum 7:7 ausglich. Doch Higgins setzte anschließend seine Siegesserie wieder fort und ging mit 11:7, 12:8 und 16:9 in Führung. Davis konnte diesen Vorsprung nicht mehr einholen; ihm gelang noch der Gewinn zweier Frames, bevor er im 18. Frame den Sieg Higgins’ zum Endstand von 17:11 nicht mehr verhindern konnte.

Qualifikation 
An der Qualifikation nahmen primär die teilnehmenden Amateure, aber auch mehrere Profispieler teil. Die Teilnehmer spielten in acht Qualifikationsrunden diejenigen Teilnehmer, die eine Startberechtigung für die Hauptrunde erhalten sollten. Die hier dargestellten Ergebnisse, die über die Datenbank CueTracker referenziert sind, sind unvollständig. So gewinnt zwar manch ein Spiel seine Partie in der zweiten Qualifikationsrunde, taucht aber nicht in der dritten Runde auf.

Erste Qualifikationsrunde

|}

Zweite Qualifikationsrunde

|}

Dritte Qualifikationsrunde

|}

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten vier Spieler insgesamt zehn Century Breaks:

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1974
Billardturnier in Leeds